

Особи 

 Патті Гілл (Patty Hill) — американський педагог, автор пісеньки «Happy Birthday to You».
 Карлотта Патті (Carlotta Patti; Флоренція, 30 жовтня 1835 — Париж, 27 червня 1889) — італійська камерна співачка (колоратурне сопрано).

Персонажі 

 Патті Був'є  — персонаж американського мультсеріалу Сімпсони

Топоніми 

 Патті () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Мессіна.